Renofa Yamaguchi FC (レノファ山口FC), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Yamaguchi-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J3 League mesterskab (1): 2015

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan